Финал Кубка России по футболу 2016 года состоялся в понедельник 2 мая на стадионе «Казань Арена» в Казани. В нём встретились петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Игра транслировалась на телеканале «Матч ТВ».

Судьи матча 
28 апреля главным судьёй матча был назначен Александр Егоров (Саранск).

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2016 году
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Матчи ФК ЦСКА Москва
Спортивные соревнования в Казани
Май 2016 года
События 2 мая
2016 год в Татарстане
Футбол в Казани